Milici kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Milići (samhälle i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Italien 

 Milici (ort i Italien), Sicilien, Messina, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar